Nireus peut faire référence :
 à 
 à Leptobrachium Tschudi, 1838 un genre d'amphibiens de la famille des Megophryidae dont Nireus est un synonyme

Megophryidae
Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)